Trevol puede referirse a:

 la comunidad francesa Trévol; o
 el nombre común de la planta Trifolium pratense, más conocida como trébol.